Церква святого Симеона Стовпника () — зруйнований греко-католицький храм у селі Мацьковичі Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства Республіки Польща.

Галерея

Посилання 
 Відео

Перемишльський повіт
Греко-католицькі церкви